«Артас: Восхождение Короля-Лича» () — роман в жанре фэнтези писательницы Кристи Голден (), известной своими новеллизациями сериала «Звёздный путь». Ранее она также написала романы Warcraft: Повелитель кланов и World of Warcraft: Beyond the Dark Portal. Действие романов происходит в созданной Blizzard Entertainment вселенной Warcraft.

Сюжет 
Сюжет книги повествует об Артасе Менетиле — сыне и наследнике Теренаса Менетила, короля Лордерона. О человеке, с которым судьба обошлась очень жестоко. Ради спасения своего народа он добровольно отдал свою душу в руки тьмы и превратился в чудовище. Часть сюжета повествует о детстве и молодости принца. О том, как он был посвящён в орден Серебряной длани, и о его связи с волшебницей Джайной Праудмур. Остальная же часть представляет собой трактовку событий игр WarCraft III: Reign of Chaos и WarCraft III: The Frozen Throne.

Ссылки 
 http://www.goodreads.com/book/show/6290885-arthas
 https://web.archive.org/web/20160610055124/http://www.openlettersmonthly.com/book-review-arthas-rise-lich-king-christie-golden/
 https://www.rpg.net/reviews/archive/14/14387.phtml
 https://web.archive.org/web/20160807110248/http://ferretbrain.com/articles/article-470
 https://web.archive.org/web/20161009045355/http://www.professorbeej.com/2010/03/review-world-of-warcraft-arthas-lich-king-christie-golden.html

Артас: Восхождение Короля-Лича
Романы Кристи Голден